Riksväg 22 kan syfta på:

Riksväg 22, Finland – en av Finlands huvudvägar
Riksväg 22, Nederländerna – en motorväg i Nederländerna
Riksvei 22 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Historisk Riksväg 22 – en väg i Skåne län, numera Länsväg 111